Липница може да се отнася за:

 Село Липница (област Враца), България
 Село Липница (Софийска област), България
 Село Липница (община Книч), Сърбия
 Село Липница (община Лозница), Сърбия
 Село Липница (община Чачак), Сърбия
 Село Липница (окръг Кюстенджа), Румъния